Saros 138 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 6 juni 1472 t/m 11 juli 2716. Deze serie duurt 1244 jaar en 35 dagen, bevat 70 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 20 t/m 89.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus